Microsoft Paint
 Paint.NET
 Corel Paint Shop Pro
 Corel Photo-Paint
 Deluxe Paint
 Neopaint
 TVPaint
 CinePaint
 mtPaint
 Tux Paint
 geoPaint
 MacPaint
 PC Paintbrush
 Personal Paint
 Paint 3D

Miejsca 
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Paint – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Paint (ang. Paint Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fayette
 Paint (ang. Paint Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Paint (ang. Paint Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
 Paint (ang. Paint Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
 Paint (ang. Paint Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Paint (ang. Paint Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Paint (ang. Paint Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Paint (ang. Paint Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset